

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Reir“ beginnt.

Reir 



Reird 
 Reirden, Todd (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Reirs 
 Reirs, Jānis (* 1961), lettischer Politiker der Vienotība